Philibert ist der Name folgender Personen:

 Philibert (Heiliger) (* 617/618; † 684), französischer Mönch und Abt
 Philibert I. (Savoyen) (1465–1482), genannt der Jäger, Herzog von Savoyen
 Philibert II. (Savoyen) (1480–1504), auch genannt der Schöne oder der Gute, von 1497 bis 1504 Herzog von Savoyen
 Philibert III. (Savoyen) (1528–1580), genannt Eisenschädel, von 1553 bis 1580 Herzog von Savoyen, siehe Emanuel Philibert (Savoyen)
 Philibert Babou (* um 1484; † 1557), oberster Beamter der französischen Finanzverwaltung unter König Franz I. 
 Philibert von Baden (1536–1569), von 1554 bis 1569 Regent der Markgrafschaft Baden-Baden
 Philibert Berthelier (um 1465–1519), Genfer Politiker
 Philibert de Chalon (1502–1530), Fürst von Orange, Herzog von Gravina, Graf von Tonnerre und Charny sowie Herr von Arlay und Nozeroy
 Philibert Commerson (1727–1773), französischer Botaniker
 Philibert Delorme (um 1510–1570), ein französischer Architekt der Renaissance
 Philibert de Gramont (1621–1707), französischer Offizier, Hof- und Edelmann am Hof Ludwigs XIV.
 Philibert Hugonet († 1484), französischer katholischer Geistlicher, Bischof von Mâcon und Kardinal
 Philibert Jambe de Fer (* um 1515; † um 1566), reformierter französischer Renaissancekomponist 
 Philibert de Lavigne (* um 1700; † um 1760), französischer Komponist der Barockzeit
 Philibert Jacques Melotte (1880–1961), britischer Astronom
 Philibert Monet (1566–1643), französischer Jesuit, Altphilologe, Romanist und Lexikograf
 Philibert de Montjeu (* um 1374; † 1439), französischer Geistlicher, Bischof von Coutances und Legat des Konzils von Basel
 Philibert de Naillac († 1421), von 1396 bis 1421 Großmeister des Johanniterordens
 Philibert Nang (* 1967), gabunischer Mathematiker
 Philibert de l’Orme (* um 1510; † 1570), französischer Architekt der Renaissance
 Philibert-Joseph Roux (1780–1854), französischer Mediziner und Chirurg
 Philibert Le Roy († 1646), französischer Baumeister des klassizistischen Barock und Hofbaumeister Königs Ludwig XIII.
 Philibert Smellinckx (1911–1977), belgischer Fußballspieler
 Philibert Tsiranana (1912–1978), von 1960 bis 1972 Präsident Madagaskars
 Philibert Vrau, (1829–1905), französischer Organisator des ersten Internationalen Eucharistischen Kongresses

Philibert ist der Nachname folgender Personen:

 Charles Philibert-Thiboutot (* 1990), kanadischer Mittelstreckenläufer
 Henri Philibert (1822–1901), französischer Botaniker
 Louis Philibert (1912–2000), französischer Politiker
 Nicolas Philibert (* 1951), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Kameramann
 Paul Philibert-Charrin (1920–2007), französischer Maler und Karikaturist

Siehe auch:
 Philippe Rebille Philbert (1639–1717), französischer Flötist, auch als Philibert bekannt
 Emanuel Philibert von Savoyen (Begriffsklärung gleichnamiger Personen)
 Filibert
 Philberth